Olga Zajtseva (biatlete) (1978) : Russisch biatlete
 Olga Zajtseva (atlete) (1984) : Russisch atlete
 Olga Zajtseva (tennis) (1962) : Russisch tennisspeelster